Столярчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Столярчук Андрій Васильович ( 1982) — український спортивний телекоментатор.
 Столярчук Андрій Володимирович ( 1978) — український футболіст, півзахисник та тренер.
 Столярчук Богдан Валентинович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Столярчук Богдан Йосипович ( 1947) — український мистецтвознавець, професор кафедри музичного фольклору інституту мистецтв РДГУ, голова Рівненської міської краєзнавчої організації.
 Столярчук Марія Андріївна (1921—2009) — українська радянська колгоспниця, ланкова колгоспу «Кривбуд» Криворізького району Дніпропетровської області Української РСР. Ударниця перших п'ятирічок, переможниця соціалістичних змагань. Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Столярчук Мирослав Станіславович — солдат Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни .
 Столярчук Олександр Михайлович (*1979) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Столярчук Олексій Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Столярчук Панас Зіновійович (1937—2011) — доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВШУ, заслужений діяч науки і техніки України.
 Столярчук Петро Гаврилович ( 1939) — український науковець, доктор технічних наук, професор, академік міжнародної академії термоелектроніки, винахідник СРСР, завідувач кафедри метрологій, стандартизації та сертифікації НУ «Львівська політехніка».

 Ярославська-Столярчук Дарія (1905—1982) — українська письменниця, журналістка.

Українські прізвища
Прізвища на -ук